Renova, une localité américaine du Mississippi
 Renova, une entreprise portugaise de production de produits de consommation en papier
 Un groupe industriel russe appartenant à Viktor Vekselberg